Hohe Warte ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen:
 Hohe Warte (Zillertaler Alpen) (3097 m), in den Zillertaler Alpen zwischen Sundergrund und Hundskehlgrund, Tirol
 Hohe Warte (Vals) (2943 m), in den Tuxer Alpen ca. 700 m nordwestlich der Sagwandspitze, Tirol
 Hohe Warte (Karnische Alpen), Monte Coglians (2780 m), in den Karnischen Alpen an der Grenze von Kärnten (Österreich) und Udine (Italien)
 Hohe Warte (Schmirn), auch Hogerspitze (2687 m), in den Tuxer Alpen zwischen Schmirntal und Valser Tal, Tirol
 Hohe Warte (Karwendel) (2597 m), in der Inntalkette (Nordkette), Tirol
 Hohe Warte (Navis) (2398 m), in den Tuxer Alpen zwischen Navistal und Schmirntal, Tirol
 Hohe Warte (Schwäbische Alb) (820,5 m), in der Schwäbischen Alb bei St. Johann, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Hohe Warte (Frankenhain) (775,7 m), im Thüringer Wald bei Oberhof, aber auf Frankenhainer Gemarkung, Ilm-Kreis, Thüringen
 Hohe Warte (Elgersburg) (765,4 m), im Thüringer Wald bei Elgersburg, Ilm-Kreis, Thüringen
 Hohe Warte (Rothaargebirge) (644,8 m), zwischen Dodenau und Alertshausen nahe der Grenze von Hessen zu Nordrhein-Westfalen
 Hohe Warte (Leimbach) (627,7 m), in der Nordeifel bei Leimbach (bei Adenau), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hohe Warte (Rohrbrunner Forst) (571,8 m), im Spessart zwischen Schollbrunn und Weibersbrunn, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hohe Warte (Odenwald) (551,3 m), nahe Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohe Warte (Fichtelgebirge) (546,7 m), im Fichtelgebirge bei Bad Berneck, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hohe Warte (Ruppertshüttener Forst) (492,1 m), im Spessart südöstlich von Ruppertshütten, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hohe Warte (Höhenzug) (463 m), im Fichtelgebirge bei Bayreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hohe Warte (Feuerbach) (419,3 m), beim Stadtteil Feuerbach, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Hohe Warte (Sieghartskirchen) (400 m), Sieghartskirchen, Niederösterreich
 Hohe Warte (Deister) (379 m), im Deister nahe Wennigser Mark (Wennigsen), Region Hannover, Niedersachsen
 Hohe Warte (Ballenstedt) (ca. 375 m), im Harz nahe Ballenstedt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Hohe Warte (Engelskirchen) (360 m), nahe Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohe Warte (Ballenberg) (343,5 m), bei Ballenberg (Ravenstein), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohe Warte (Teutoburger Wald) (325 m), in Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hohe Warte (Gießen) (ca. 253 m), im Vorderen Vogelsberg bei Gießen, Landkreis Gießen, Hessen
 Türkenschanze (Wien), früher Hohe Warte (ca. 239 m), im 18. Wiener Gemeindebezirk
 Hohe Warte (Wien) (214 m), im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling
 Hohe Warte (Klein Kreutz), Weinberg (62,8 m) bei Klein Kreutz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg

Weiteres:
 Hohe Warte (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Stuttgart-Feuerbach in Stuttgart, Baden-Württemberg
 Hohe Warte (Pforzheim), Aussichtsturm bei Pforzheim-Hohenwart, Baden-Württemberg
 Herrenhaus Hohewarte
 Stadion Hohe Warte, Sportstätte in Wien, Österreich
 Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, nach deren Stammsitz des meteorologischen Observatoriums in Wien
 Villa Hohe Warte, ehemaliges Waisenhaus in Wien
 Naturschutzgebiet Hohe Warte, bei Doberlug-Kirchhain, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Naturschutzgebiet Hohe Warte bei Gießen, Landkreis Gießen, Hessen; siehe Hohe Warte (Gießen)

Siehe auch:
 Hochwart
 Hohenwart (Begriffsklärung)
 Hohenwarte
 Hohenwarth
 Hohenwarthe
 Hohe Wart